Kolbudy (plaats), plaats in Polen
 Kolbudy (gemeente), gemeente in Polen